Henri Gouhier (1898-1994), philosophe français ;
 Pierre Gouhier (1937-2012), historien français ;
 Roger Gouhier (1928-1995), homme politique français ;
 Jean Gouhier (1928-2015), géographe français.

Famille Gouhier

Famille divisée en douze branches : seigneur du Mesnil-Baclay, d'Ectot, de Saint Clement, de Royville, de Fresnay-le Samson, de Champeaux, de Fontenay, de la Bonnerie, de Saint Georges, des Authieux, du Mesnil-Renard, de Lignieres, de Sainte-Eugenie, du Chesney, de la chapelle, De Saint-Cenery, de Charencey, de Petiteville, en Normandie.
 Branche Gouhier de Petiteville.
 Charles-Guillaume Gouhier de Petiteville (1773-1838), comte de Charencey, officier français, député de l'Orne.
 Charles-Félix-Hyacinthe Gouthier (1832-1916), comte de Charencey, philologue français.

Patronyme français